Illés, település Szlovákiában
 Illés, magyar könnyűzenei együttes
 Illés, férfikeresztnév
 Illés, bibliai próféta